Naro steht für:

 Naro, Gemeinde in der Region Sizilien in Italien
 einen Fluss im Süden Siziliens, der bei Canicatti entspringt und ca. 8 Kilometer südöstlich von Agrigent ins Mittelmeer mündet
 in der Antike ein Fluss in Dalmatia, heute die Neretva in der Herzegowina
 Naro (Sprache), eine Sprache im südlichen Afrika
 Naro (Clan), ein Clan der San im südlichen Afrika
 Naro, eine südkoreanische Trägerrakete; siehe Korea Space Launch Vehicle
 Naro Space Center, das südkoreanische Raumfahrtzentrum

Naro ist der Familienname folgender Personen:
 Benedetto Naro (1744–1832), italienischer Kardinal
 Cataldo Naro (1951–2006), Erzbischof von Monreale
 Costantino Patrizi Naro (1798–1876), italienischer Kardinal
 Gregorio Naro (1581–1634), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche

Siehe auch: Narro